Колонија Трес де Мајо има више значења:

 Колонија Трес де Мајо (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Трес де Мајо (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Трес де Мајо (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику